Bartow kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Bartow, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern,

USA 

 Bartow, Florida, countyhuvudort, Polk County, 
 Bartow, Georgia, ort, Jefferson County, 
 Bartow, West Virginia, ort, Pocahontas County,